O Prado puede referirse a:

O Prado (Boborás), lugar de la parroquia de Xurenzás, concello de Boborás.
O Prado (La Bola), lugar de la parroquia de Podentes, concello de La Bola.
O Prado (Carballedo), lugar de la parroquia de Vilaquinte, concello de Carballedo.
O Prado (Cartelle), lugar de la parroquia de Sande, concello de Cartelle.
O Prado (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Soutopenedo, concello de San Ciprián de Viñas.
O Prado (Villamarín), lugar de la parroquia de León, concello de Villamarín.
O Prado Vello, lugar de la parroquia de Labrada, concello de Guitiriz.
O Campo do Prado (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Nebra, concello de Puerto del Son.
O Campo do Prado (Pol), lugar de la parroquia de Torneiros, concello de Pol.